Уолтер Фрай (, умер около 1474, Кентербери) — английский композитор XV века, работавший вероятно в Бургундии.

Биография и творчество 
Биографическая информация о Фрае чрезвычайно скудна. Он упоминается в 1457 как член Лондонской гильдии музыкантов. Рукописи с музыкой Фрая сохранились преимущественно в континентальных источниках, большинство — во французском песеннике Mellon Chansonnier. Вероятно, Фрай работал в Бургундии —  с одной стороны, он оказал влияние на композиторов франко-фламандской школы (А. Бюнуа, Я. Обрехта), с другой, сам испытал её влияние, как в рондо́ «Tout a par moy».

Сохранились три мессы Фрая — трёхголосные «Nobilis et pulchra» и «Summe Trinitati» и четырёхголосная «Flos regalis». Возможно, Фраю также принадлежит вотивная месса без какого-либо заголовка, хранящаяся в Королевской библиотеке Брюсселя (в современной практике её исполняют как «безымянную», «Missa sine nomine»). 

Светская музыка Фрая написана в типичных для французского Ars nova твёрдых формах баллады («So ys emprentid», «Alas, alas» и др.) и рондо́. Континентальным влиянием также объясняется техника изоритмии, которая обнаруживается в мессе «Summe Trinitati» и отчасти в мессе «Nobilis et pulcra». При этом типичный для английской музыки XV века фобурдон в сочинениях Фрая встречается редко как, например, в мотете «Sospitati dedit egros» (на текст из популярного оффиция святителю Николаю). Помимо «Sospitati», Фраю приписывают ещё 4 мотета — «Ave Regina coelorum», «O florens rosa», «Salve virgo mater pya», «Trinitatis dies» (все — трёхголосные).

О прижизненной известности Фрая, в том числе, за пределами Англии, свидетельствуют многочисленные сохранившиеся интабуляции его музыки в континентальных источниках (например, в немецкой Буксхаймской органной книге). 

Критическое издание музыки Уолтера Фрая опубликовано в серии Corpus mensurabilis musicae в 1960 году (том 19).

Примечания

Литература 
 Kenney S.W. Walter Frye and the Contenance angloise. New Haven, CT, 1964. 
 Carapezza P.E. Regina angelorum in musica picta: Walter Frye e il «Maître au feuillage brodé» // Rivista Italiana di Musicologia X (1975), pp. 134–54. 
 Chadwick R.D. Principles of hypotaxis and parataxis as applied to two late medieval works: Salisbury Cathedral and the ‘Missa nobilis et pulchra’ by Walter Frye. Diss. Ohio U., 1990.
 Kirkman A. The style of Walter Frye and an anonymous mass in Brussels, Koninklijke Bibliotheek, Manuscript 5557 // Early Music History  11 (1992), pp. 191–221. 
 Fallows D. A catalogue of polyphonic songs, 1415–1480. Oxford, 1999. 
 Уолтер Фрай // Музыкальный словарь Гроува. 2-е изд. М., 2007, с.930.

Дискография 
 Дискография У. Фрая на портале medieval.org

Композиторы Великобритании
Композиторы Средневековья
Композиторы Возрождения